Mennigen ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Mennigen (* 1982), deutscher Riemenruderer
 Peter Mennigen (* 1952), deutscher Autor